Le Garde du corps (Yojimbo) est un film japonais d'Akira Kurosawa sorti en 1961 ;
 Le Garde du corps est un film français de François Leterrier sorti en 1984 ;
 Le Garde du corps est un court métrage français de Sandrine Dumas sorti en 2004
 Le Garde du corps est un film américain de Mick Jackson sorti en 1992 ;
 Le Garde du corps (El Custodio) est un film argentin de Rodrigo Moreno sorti en 2007.